Panyit (Horvátország) (Punitovci)
Mezőpanit (románul Pănet), Románia, Maros megye
Szilágypanit (románul Panic), Románia, Szilágy megye
Gömörpanyit (szlovákul Gemerská Panica), Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
Uzapanyit (szlovákul Uzovská Panica), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás

Panyit (keresztnév)